Slovo arabeska může znamenat:

 arabeska (architektura) – ozdobný květinový vzor
 arabeska (balet) – baletní nebo krasobruslařský postoj na jedné noze
 arabeska (cukroví) – druh cukrovinky
 Arabeska (film) – americký film z roku 1966
 arabeska (hudba) – drobná hudební skladba
 arabeska (literatura) – literární útvar
 Pardubická arabeska – celostátní soutěž v klasickém tanci

Externí odkazy